Megawatt, é uma unidade de medida correspondente a 106 watts.
Onda média na abreviatura em inglês.
Mw, unidade da escala de magnitude de momento.

Desambiguações de siglas